Осиповщина  — топоним:

 Беларусь
 Осиповщина  — деревня,  Туловский сельсовет, Витебский район, Витебская область
 Осиповщина  — деревня,  Лиозненский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Осиповщина  — деревня,  Воротищенский сельсовет, Столбцовский район, Минская область
 Осиповщина — остановочный пункт на железной дороге в Столбцовском районе Минской области